Cychry  heißen folgende Orte in Polen:
Cychry (Dębno) (deutsch Zicher), zur Gmina Dębno gehöriges Dorf in der Wojewodschaft Westpommern
Cychry (Pniewy), Dorf in der Gmina Pniewy in der Wojewodschaft Masowien